Tătaru se poate referi la:

Tătaru, Brăila
Tătaru, Constanța
Tătaru, Prahova
Tătaru, Suceava
Tătaru, Vrancea

Vezi și 
 Tătărăni (dezambiguizare)
 Tătărani (dezambiguizare)
 Tătărăști (dezambiguizare)
 Tătărești (dezambiguizare)
 Tătărășeni (dezambiguizare)

Toponime românești